Ohler steht für:

 Ohler (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach

Ohler ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Ohler (* 1960), österreichische Herpetologin
 Arthur Ohler (1883–1973), deutscher Fotograf
 Christoph Ohler (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gabi Ohler (* 1962), deutsche politische Beamtin
 Norbert Ohler (* 1935), deutscher Historiker und Buchautor
 Norman Ohler (* 1970), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Paul Ohler (1887–1968), deutscher Kriminalbeamter
 Wilhelm Ohler (1870–1948), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Wolfgang Ohler (* 1943), deutscher Richter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Oler